Андреас Крістлер (,  30 серпня 1990, Лієнц) — австрійський хокеїст, нападник клубу Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц». Гравець збірної команди Австрії.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 2007 року.

Захищав кольори професійних команд «Філлах», «Ред Булл» (Зальцбург). Наразі ж грає за клуб Австрійської хокейної ліги «Блек Вінгз Лінц».

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Австрії в складі «Філлах» — 2007, 2008.
 Чемпіон Австрії в складі «Ред Булл» (Зальцбург) — 2014, 2015, 2016.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

австрійські хокеїсти
Гравці збірної Австрії з хокею
Хокеїсти «Філлаха»
Хокеїсти «Ред Булл» (Зальцбург)
Хокеїсти «Лінца»